Сове́тский переу́лок — одна из самых коротких (около 150 м) улиц старой Астрахани, находится в историческом районе Белый город. Проходит с севера на юг от Советской до улицы Бабушкина.

Застроен домами дореволюционного периода, в том числе памятниками архитектуры.

История 
До 1924 года назывался Полицейским, после чего был переименован в Советский в честь Советского Союза.

Застройка 
 дом 1/34 —  Здание армянского духовного ведомства
 дом 2/32/11 —  Здание полицейского управления (суд земский и уездный)
 дом 4/13 —  Дом жилой с типографией В. И. Склабинского (усадьба городская)

Примечания 

Улицы Астрахани